Daouitherium — це вимерлий рід ранніх хоботних (група, що включає сучасних слонів та їхніх вимерлих родичів), які жили в ранньому еоцені (іпрський етап) приблизно 55 мільйонів років тому в Північній Африці. Останки цієї тварини, фрагменти щелеп і зубів, були знайдені в басейні Оулед Абдун в Марокко. Вважається, що він важив від 80 до 170 кг, що робить його одним із найдавніших великих ссавців, відомих в Африці, і одним із найдавніших відомих хоботних. Інша оцінка дає вагу 200 кг.

Опис 
Дауїтерій відомий лише з нижніх щелеп і пов'язаних із ними щічних зубів. Він мав лофодонтні та двофодонтні моляри, тобто моляри з великими виступами. Другий і третій премоляри мали помітно великий горбок, званий гіпоконідом. Gheerbrant та ін. описав зуби як схожі на зуби інших ранніх хоботних Phosphatherium, Numidotherium і Barytherium.

Примітки 

Роди ссавців
Хоботні